Il singolare del torneo di tennis RCA Championships 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Robby Ginepri che ha battuto in finale Taylor Dent che si è ritirato sul punteggio di 4-6, 6-0, 3-0.

Teste di serie 

 Andy Roddick (quarti di finale)
 Nicolas Kiefer (quarti di finale)
 Dominik Hrbatý (secondo turno)
 Taylor Dent (finale)
 Assente
 Maks Mirny (secondo turno)
 Greg Rusedski (semifinali)
 Vince Spadea (secondo turno)

 Paradorn Srichaphan (terzo turno)
 Karol Beck (semifinali)
 Cyril Saulnier (secondo turno)
 Kenneth Carlsen (terzo turno)
 Jan Hernych (secondo turno)
 Hyung-Taik Lee (secondo turno)
 Xavier Malisse (secondo turno)
 Mardy Fish (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Indianapolis Tennis Championships 2005